Acroniem IDA
 Interactive Disassembler
 Institute for Defense Analysis, Amerikaanse instelling
 International Docking Adapter - aankoppelsysteem voor ruimteschepen bij ruimtestations  
 International Documentary Association, een Amerikaanse vereniging van documentairemakers
 Internationale Ontwikkelingsassociatie (International Development Association), een onderdeel van de Wereldbank
 Astronomie
 Ida (planetoïde), planetoïde;
Cultuur
 Ida (mythologie), in de Griekse mythologie: een nimf;
 Ida (yoga), in de yoga: een kanaal voor levensenergie;
Demografie
 Ida (voornaam), meisjesnaam;
 Ida (dochter van Ida van Verdun), persoon uit de middeleeuwen
 Ida Peerdeman, Nederlands Maria-zieneres;
 Ida van Bernicia of van Northumbria, eerste gekende koning van Bernicia en Northumbria;
 Ida van Boulogne, gravin van Boulogne;
 Ida van Herzfeld, Frankisch prinses en heilige;
 Ida van Leeuw, Cisterciënzerin en heilige;
 Ida van Nijvel, Frankisch ordestichtster en heilige;
 Ida van Saksen, gravin van Namen.

 Geografie
 Ida (Anatolië), berg in Anatolië
 Ida (Frygië), berg in Frygië, Turkije
 Ida (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Ida Psiloritis, berg op Kreta
 Ida-Virumaa, provincie van Estland
 Idagebergte, gebergte op Kreta
 Idå, riviertje op Gotland
 Mount Ida, plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Media
 Ida (film), Poolse film uit 2013
 Paleontologie
 "Ida", type-fossiel van de primaat Darwinius.
Muziek
 Ida (band)